

Geografia
 Aiguille des Arias – montagna del Massiccio degli Écrins nel dipartimento francese dell'Isère
 Arnulfo Arias – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di San Miguelito
 Catena Arias-Muzelle – massiccio montuoso delle Alpi del Delfinato

Persone
 Adrián García Arias (1975) – ex calciatore messicano, di ruolo difensore
 Alberto Belsué Arias (1968) – ex calciatore spagnolo, di ruolo terzino
 Alexis Arias (1995) – calciatore peruviano, di ruolo centrocampista
 Alexis Martín Arias (1992) – calciatore argentino, di ruolo portiere
 Alfredo Arias (1944) – regista teatrale francese
 Alfredo Arias (1958) – allenatore ed ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Antonio Arias Alvarenga (1972) – arbitro di calcio paraguaiano
 Antonio Arias Bernal (1913-1960) – fumettista messicano
 Antonio Arias Fernandez (1614-1684) – pittore spagnolo
 Antonio Arias Mujica (1944) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Arnulfo Arias (1901-1988) – politico panamense
 Benito Arias Montano (1527-1598) – orientalista e teologo spagnolo
 Bruno Herrero Arias (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista 
 Carlos Arias (1980) – calciatore boliviano, di ruolo portiere
 Carlos Arias Navarro (1908-1989) – politico spagnolo
 Carlos Arias Torrico (1956) – ex calciatore boliviano, di ruolo difensore
 Carolina Arias (1990) – calciatrice colombiana, di ruolo difensore
 César Arias (1988) – calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Cristian Arias (1981) – ex cestista dominicano
 Diego Arias, propr. Diego Alejandro Arias Hincapié (1985) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Gabriel Arias (1987) – calciatore argentino naturalizzato cileno, di ruolo portiere 
 Gerardo Arias (1985) – calciatore guatemalteco, di ruolo difensore
 Gino Arias (1879-1940) – economista e politico italiano
 Hernando Arias de Saavedra, noto anche come Hernandarias (1561-1634) – militare e politico spagnolo di origine creola
 Jafar Arias (1995) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Jairo Arias (1938) – ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Jimmy Arias (1964) – ex tennista statunitense
 Joaquín Arias (1914–...) – calciatore cubano, di ruolo centrocampista
 John Jairo Arias, propr. John Jairo Arias Tascón alias Pinina (1961-1990) – criminale colombiano
 Jorge Arias (1977), noto anche come Hunico – wrestler statunitense di origini messicane 
 José Inocencio Arias (1846-1912) – militare e politico argentino
 Julien Arias (1983) – rugbista a 15 francese
 Junior Arias (1993) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Luis Carlos Arias (1985) – ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Manuel Arias, propr. Manuel Gardani Arias Arias (1997) – calciatore colombiano, di ruolo portiere
 Manuel Arias Porres (1639-1717) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo 
 Manuel Bermúdez Arias, più noto come Polo (1936-2016) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Manuel Negrete Arias (1959) – ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Manuela de Jesús Arias Espinosa, in religione Maria Agnese Teresa del Santissimo Sacramento (1904-1981) – religiosa messicana, proclamata beata nel 2012
 Mateo Arias (1995) – attore statunitense di origini colombiane
 Mauricio Arias (1984) – calciatore cileno, di ruolo difensore
 Maximiliano Arias, noto anche come Maxi Arias (1988) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Michael Arias (1968) – regista, produttore cinematografico ed effettista statunitense
 Miguel Arias Cañete (1950) – politico spagnolo
 Moisés Arias (1994) – attore statunitense di origini colombiane
 Nuris Arias (1973) – pallavolista dominicana
 Olivia Trinidad Arias (1948) – vedova del musicista George Harrison
 Óscar Arias Sánchez (1940) – politico costaricano, Premio Nobel per la pace nel 1987
 Paolo Enrico Arias (1907-1998) – archeologo e docente italiano
 Pedro Arias Dávila, alias Pedrarías (1443?–1531) – governatore spagnolo di Panama e Nicaragua
 Pepe Arias (1900-1967) – attore argentino
 Ramiro Arias (1993) – calciatore argentino, di ruolo difensore 
 Ramón Arias (1992) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Ricardo Arias (1912-1993) – politico panamense
 Ricardo Penella Arias (1957) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Ricardo Leoncio Elías Arias (1874-1951) – politico peruviano
 Robert Arias (1980) – calciatore costaricano, di ruolo difensore 
 Santiago Arias (1992) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Santiago Arias (1995) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Xela Arias (1962-2003) – scrittrice spagnola
 Yancey Arias (1971) – attore, regista, produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Yosimar Arias (1986) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista

Altro
 Torre Arias – stazione della linea 5 della metropolitana di Madrid